Ixtahuacán es un topónimo de algunos lugares pertenecientes al país de Guatemala:

 San Miguel Ixtahuacán: municipio del departamento de San Marcos;
 Santa Catarina Ixtahuacán: municipio del departamento de Sololá;
 San Ildefonso Ixtahuacán: municipio del departamento de Huehuetenango.